Packhofstraße bezeichnet

Siehe auch:
 Packhof (Begriffsklärung)